Олег Фоменко:
 Фоменко, Олег Александрович (род. 1971) — украинский футболист.
 Фоменко, Олег Петрович (род. 1972) — советский и российский футболист, российский футбольный тренер.
 Фоменко, Олег Мстиславович (1936—2017) — российский учёный, доктор физико-математических наук.